Erik Jansson kan syfta på flera olika personer med samma namn:

Erik Jansson (operasångare)
Erik Jansson (predikant) (1808–1850), predikant och grundare av kolonin Bishop Hill i Illinois, USA
Erik Jansson (1897–1965), svensk redaktör och kommunistisk riksdagsledamot
Erik Jansson (cyklist) (1907–1993), svensk cyklist
Erik Jansson (1910–1983), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot
Erik Jansson (konstnär), svensk konstnär (1924–1985)
Erik Jansson (född 1935), svensk –riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Erik Jansson (pastor) (1848–1927), finländsk baptistpastor

Se även
 Ericus Johannis